

Sciences

Botanique 

 Souche, partie souterraine courte et verticale de la tige de certaines plantes vivaces (fougères, gymnospermes, angiospermes).
 Souche, en sylviculture, base d'un tronc d'arbre ainsi que ses racines qui restent après l'abattage d'un arbre (voir aussi Dessouchage et coupe rase).

Biologie et génétique 
 Souche, ensemble d'organismes de même espèce provenant d'un même ancêtre, par exemple des souches de bactéries pathogènes, Ambulocetus la souche terrestre des Cétacés.
 Espèce souche, espèce à l'origine d'une lignée. Entre autres, une espèce utilisée pour l'élevage sélectif des animaux ou la culture sélective des plantes. Par exemple Oryctolagus cuniculus est l'espèce souche de tous les lapins domestiques.
 Souche virale ou bactérienne
 Cellule souche
 Souche pure
 souche domestique
 etc.

Anatomie 
 bronches souches

Généalogie et droit de la famille 
 
 Souche, la personne qui est à l'origine d'une famille, d'une suite de descendants. Le terme est utilisé en généalogie (une souche est l'origine d'une lignée), et dans diverses expressions: Faire souche, de vieille souche (de vieille famille), ou encore, dans ce même sens, une population originaire d'un lieu, tel les Hawaïens de souche, les Français de souche (dont les ascendants étaient originaires du lieu: Hawaï, la France, etc.).
 Famille souche, système d'organisation familiale ;
 succession par souche (ou par représentation), en droit des successions, est un mode de partage du patrimoine quand l'héritier légal est lui-même décédé ;

Divers 
 Dans une liasse de feuillets détachables, la souche est la partie composée de la reliure et de l'ensemble des talons qui lui restent attachés ;
 Une souche est la partie du conduit de cheminée qui dépasse du toit d'une habitation ;
 La levure ou le levain souche, est la partie conservée pour reproduire le ferment nécessaire dans la production des aliments issu de la fermentation ;

Toponymie 
 Souche, une rivière française, affluent de la Serre, elle-même affluent de l'Oise.

Patronymie 

Jean-Pierre Souche (1927-2020), rameur d'aviron français

Notes et références

Articles connexes 
 La Souche
 Lassouche
 Souché
 Porc-épic à queue en souche